Marjiwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine mit etwa 370 Einwohnern (2018).

Die Siedlung in der zentralukrainischen Oblast Dnipropetrowsk liegt am Nordufer des zum Kachowkaer Stausee angestauten Dnepr und grenzt im Norden an die Stadt Marhanez, zu der sie administrativ gehört.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Ort am Dnepr
Marhanez